Корчев:

 Корчев — прежнее название Керчи.
 Корчев — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

См. также 
 
 
 Корчма